Pluska je ime več naselij:
 Pluska, Občina Trebnje, Slovenija
 Pluska, Hrvaška